Финалът за Суперкупата на България през 2008 г. е 6-ият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2008 г. противопоставя ЦСКА като шампион и Литекс като носител на купата на страната. Срещата се провежда на 3 август 2008 г. на националния стадион „Васил Левски“ и ЦСКА триумфира с 1:0, спечелвайки своята трета суперкупа. Автор на единственото попадение в мача е Кирил Котев.

Стартови състави 

Странични съдии:
  Никола Джугански
  Николай Ангелов

Четвърти съдия:
  Цветан Георгиев

Суперкупа на България по сезони
Футболни срещи на ПФК ЦСКА (София)
Турнири по футбол в София